Halunder Jet ist der Name zweier Schnellfähren im Helgolanddienst

 Halunder Jet (Schiff, 2003)
 Halunder Jet (Schiff, 2018)